Hattenhausen bezeichnet:
 Hattenhausen (Riedenburg), Ortsteil der Stadt Riedenburg im Landkreis Kelheim, Bayern
 Hattenhausen TG, Ortschaft in der Gemeinde Wäldi im Kanton Thurgau, Schweiz
 Hattenhausen (Wüstung), eine Wüstung im Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 die ehemalige Gemarkung und Oblei Hattenhausen, aufgegangen in Reichenberg bei Würzburg, Bayern